Универзитет у Приштини (Косовска Митровица), српски приштински универзитет
 Универзитет у Приштини (Приштина), албански приштински универзитет
 Универзитет у Приштини (1969—1999), историјски приштински универзитет